Queda de água

Geografia do Brasil

Amazonas 
 São Gabriel da Cachoeira — município

Bahia 
 Cachoeira (Bahia) — município

Ceará 
 Cachoeira (Maranguape) — distrito de Maranguape

Goiás 
 Cachoeira Alta — município
 Cachoeira de Goiás — município
 Cachoeira Dourada (Goiás) — município

Maranhão 
 Cachoeira Grande — município

Minas Gerais 
 Cachoeira da Prata — município
 Cachoeira de Minas — município
 Cachoeira de Pajeú — município
 Cachoeira do Campo — distrito de Ouro Preto
 Cachoeira do Vale — distrito de Timóteo
 Cachoeira Dourada (Minas Gerais) — município
 Carmo da Cachoeira — município

Pará 
 Cachoeira do Arari — município
 Cachoeira do Piriá — município

Paraíba 
 Cachoeira dos Índios — município

Paraná 
 Cachoeira (Curitiba) — bairro de Curitiba
 Rio Cachoeira (Paraná) — rio do estado do Paraná

Rio de Janeiro 
 Cachoeiras de Macacu — município

São Paulo 
 Cachoeira (bairro de São Paulo) — bairro da cidade de São Paulo
 Cachoeira Paulista — município
 Morro Cachoeira — bairro de Santos

Rio Grande do Sul 
 Cachoeira do Sul — município
 Três Cachoeiras — município

Geografia de Portugal 
 Cachoeiras (Vila Franca de Xira) — freguesia de Vila Franca de Xira

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de geografia